Un convenio es un acuerdo de voluntades, una convención o un contrato. Puede referirse más específicamente:

 a un convenio colectivo de trabajo entre los representantes de empleados y empleadores acerca de las condiciones laborales;
 a un convenio entre el deudor y sus acreedores para evitar o alzar una quiebra;
 a un tratado internacional.